А́лла Фёдоровна Прия́ткина (род. 5 октября 1926, Владивосток, Дальневосточный край) — советский и российский лингвист-русист, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы Дальневосточного федерального университета, основатель дальневосточной синтаксической школы, лауреат ордена Дружбы, почётный работник высшей школы Российской Федерации.

Биография 
Окончила Владивостокский государственный педагогический институт в 1947 году. В 1954 году защитила кандидатскую диссертацию «Служебные слова, выражающие отношения пояснения и уточнения в современном русском языке» при кафедре русского языка МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель — Е. М. Галкина-Федорук, а в 1977 году защитила докторскую диссертацию «Союзные конструкции в простом предложении современного русского языка».

Является автором одного из разделов Русской грамматики 1980 (Сочинительные связи внутри простого предложения. Подчинительные союзные связи внутри простого предложения (открытые и закрытые ряды). Подчинительные союзные связи внутри простого предложения. Союзные конструкции, совмещающие в себе признаки простого и сложного предложения // Русская грамматика: синтаксис. Т. 2. — М. : АН СССР, 1980 — С. 166—180.)

Публикации

Авторефераты диссертаций 
 Служебные слова, выражающие уточнение и пояснение, в современном русском литературном языке : автореф. дис. … канд. филол. наук. — М., 1954. — 15 с.
 Союзные конструкции в простом предложении : автореф. дис. … д-ра филол. наук. — М., 1977. — 46 с.

Монографии

Статьи в энциклопедиях

Словарь 
 Словарь служебных слов русского языка / [А. Ф. Прияткина, Е. А. Стародумова, Г. Н. Сергеева и др. ; отв. ред. Е. А. Стародумова] ; Дальневосточный государственный университет, Кафедра современного русского языка.

Учебные пособия

Публикации в научных журналах

Примечания 

Выпускники Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Дальневосточного государственного университета
Лингвисты СССР
Лингвисты России
Русисты
Преподаватели Дальневосточного федерального университета
Синтаксисты
Женщины-лингвисты